

Число побед по странам

Примечания 

Мисс мира
Победительницы конкурса Мисс Земля
Победители конкурсов красоты